Kirneck bezeichnet:
 Kirneck (Fluss), Fluss im Elsass, Nebenfluss der Andlau
 Ruine Kirneck, Burgruine in Baden-Württemberg
 Kirneck (Lorch), Stadtteil von Lorch in Baden-Württemberg